Жернакова — женская форма фамилии Жернаков и название населённых пунктов в России:

 Жернакова — деревня в  Черемховском районе Иркутской области.
 Жернакова — деревня в Верхотурском городском округе Свердловской области.